Весёлая Долина (Зайцевский сельский совет)
 Весёлая Долина (Ольховатский поселковый совет)